Lindsay puede referirse a:

 Lindsay (nombre)

Lugares 
 Lindsay (California), ciudad del condado de Tulare en el estado estadounidense de California.
 Lindsay (Nebraska), villa del condado de Platte en el estado estadounidense de Nebraska
 Lindsay (Oklahoma), ciudad del condado de Garvin en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Lindsay (condado de Cooke, Texas), ciudad del condado de Cooke en el estado estadounidense de Texas.

Personas 
 Lindsay Lohan, actriz, cantante, empresaria y modelo estadounidense.
 Lindsay Davenport, extenista estadounidense.
 Lindsay Wagner, actriz y modelo estadounidense. 
 Lindsay Arnold, bailarina de salón y coreógrafa estadounidense.
 Lindsay Sloane, actriz estadounidense.
 Lindsay Price, actriz estadounidense.
 Lindsay McQueen, atleta del flyboard.
 Lindsay Armstrong, escritora australiana
 Lindsay Anderson, director de cine del Reino Unido.
 Lindsay Daenen, cantante belga.
 Norman Lindsay, artista y escritor australiano.
 Lindsay Duncan, actriz británica.
 Lindsay Pryor, botánico australiano.
 Lindsay Crouse, actriz estadounidense.
 Lindsay Ellingson, empresaria, ex-súpermodelo estadounidense.
 Robert Lindsay, actor inglés.
 Howard Lindsay, director, dramaturgo y actor estadounidense.
 George Edmund Lindsay, botánico y profesor estadounidense.

Otros 
 Lindsay (serie de televisión), docuserie sobre la actriz Lindsay Lohan.
 Lindsay y Melanie, personajes de la serie de televisión estadounidense Queer as folk.